Обща художествена изложба (съкратено ОХИ) се нарича изложба с представяне на повече от един автор.

Могат да бъдат:
 тематични – по определена тема от изобразителното изкуство,
 регионални – на художници и скулптори от определен регион,
 жанрови – от определен жанр като живопис, графика и т.н.

По честотата на провеждането им биват епизодични (по конкретен повод), годишни, двугодишни (биенале), тригодишни (триенале). При последните се представят най-важните творби от определена тематика или жанр, които засягат цялостното развитие на изобразителното изкуство.

По времето на НРБ участието в три ОХИ е основен критерий за членство в Съюза на българските художници.

Източници